WAC steht für:
 WAC Corporal, eine US-amerikanische Höhenforschungsrakete
 Western Athletic Conference, eine regionale Staffel im US-Hochschulsport
 Wiener AC, österreichischer Sportverein
 Wolfsberger AC, österreichischer Fußballverein
 World aeronautical chart Weltweite Karte für die Flugnavigation
 Worked All Continents, ein Amateurfunkdiplom
 Württembergischer Automobilclub 1899, deutscher Automobilclub
 Wydad Casablanca, marokkanischer Fußballverein

wac steht für:
 Wasco-Wishram (ISO-639-3-Code), eine der Chinook-Sprachen

Abkürzung